Andrea Mantovani (* 30. September 1994 in Ferrara) ist ein italienischer Motorradrennfahrer. Er tritt im MotoE World Cup für Gresini Racing an; sein Teamkollege ist Matteo Ferrari.

Statistik

Im MotoE World Cup

In der Superbike-Weltmeisterschaft 
(Stand: Saisonende 2021)

In der Supersport-Weltmeisterschaft 
(Stand: 5. März 2023)

Weblinks 
 

Motorrad-Rennfahrer (Italien)
Sportler (Emilia-Romagna)
Italiener
Geboren 1994
Mann